Meunier ist ein Familienname. Er ist die französische Variante des Familiennamens „Müller“, der sich von der Berufsbezeichnung des Müllers ableitet.

Namensträger 
 Alain Meunier (* 1942), französischer Cellist und Musikpädagoge
 Alain Meunier (Radsportler) (1952–1980), französischer Radrennfahrer
 Benoît Meunier (1761–1845), französischer General der Infanterie
 Bernard Meunier (* 1947), französischer Chemiker
 Charles Meunier (1903–1971), belgischer Radrennfahrer
 Claude-Marie Meunier (1770–1846), französischer General der Infanterie
 Constantin Meunier (1831–1905), belgischer Bildhauer und Maler
 David Meunier (* 1973), luxemburgisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Fernand Meunier (1868–1926), belgischer Entomologe
Georges Meunier (1925–2015), französischer Radrennfahrer
 Henri Meunier (1873–1922), belgischer Künstler
 Hubert Meunier (* 1959), luxemburgischer Fußballspieler

 Jean-Claude Meunier (1950–1985), französischer Radrennfahrer
 Karl Meunier (1902–1986), deutscher Biologe und NSDAP-Aktivist
 Laurent Meunier (* 1979), französischer Eishockeyspieler
 Marie Bernard-Meunier (* 1948), kanadische Diplomatin

 Thomas Meunier (* 1991), belgischer Fußballspieler
 Victor Meunier (1817–1903), französischer Philosoph

Siehe auch 
 (10079) Meunier, Asteroid des Hauptgürtels
 Pinot meunier, französische Bezeichnung für Schwarzriesling, Rotweinsorte
 Mount Meunier, Berg an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Les Meuniers

Familienname
Berufsname